ATBC steht für:
 Acetyltributylcitrat
 Alpha-Tocopherol-Beta-Carotin-(ATBC)-Krebsvorsorge-Studien

Abkürzung